Sjtjutjynski rajon (ryska: Щучинский район, vitryska: Шчучынскі раён) är ett distrikt i Belarus.   Det ligger i voblasten Hrodnas voblast, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Minsk.

Källor 

Indelningar i Hrodnas voblast